Script – tipo di programma informatico
 Script - nello standard Unicode, una collezione di lettere ed altri segni scritti utilizzati per rappresentare informazioni testuali
Script – insieme di segni usati nei sistemi di scrittura
Script – testo di una telefonata commerciale nel telemarketing
 Script – sceneggiatura
 Script – nei videogiochi, sequenza predeterminata
Script – usato in ambito antropologico
 Script – conoscenza di eventi che si ripetono, in psicologia
 The Script – gruppo musicale irlandese